Футбольная лига в сезоне 1922/23 — 31-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в четвёртый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Ноттс Каунти». В Третьем северном дивизионе победу одержал «Нельсон», в Третьем южном дивизионе — «Бристоль Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1922/23 на RSSSF.com 

1922
Футбол в Англии в сезоне 1922/1923
Английский чемпионат
Английский чемпионат